Schwarzau kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Schwarzau im Gebirge, Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 
 Schwarzau am Steinfeld, Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar